Das Schönbusch Open 2015 war ein Damen-Tennisturnier der ITF in Aschaffenburg. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2015 und fand vom 13. bis 19. Juli 2015 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan auf der ITF Homepage

ITF Women’s Circuit 2015
Tennisturnier in Aschaffenburg